Лордкіпанідзе () — грузинське прізвище.
 Лордкіпанідзе Важа Георгійович — грузинський політичний і державний діяч,
 Лордкіпанідзе Іван Несторович — грузинський політичний і державний діяч,
 Грігол Лордкіпанідзе — грузинський політичний діяч, письменник.
 Лордкіпанідзе Костянтин Олександрович — грузинський радянський письменник.
 Ніко Мерабович Лордкіпанідзе — грузинський радянський письменник.
 Гіоргі Лорткипанидзе — керівник МВС Одеської області.
Прізвища